Метапод (),(トランセル |Trancell) - це вигадана істота, покемон. Він належить до першого покоління покемонів і має порядковий номер 011 зі 150 покемонів першого покоління і 729 усіх семи. Його ім'я  - це комбінація слів метаморфоза (перетворення) і стручок, на який він схожий. Уперше він з'являється у відеоіграх компанії Nintendo 1996 року, а також в однойменному мультсеріалі. Франшиза метапода використана у багатьох карткових іграх та при створенні іграшок і брелоків.

Загальна характеристика 

Метапод  - це покемон-кокон, що радше належить до лялечок. Його ніжне тіло захищено твердою змінюваною оболонкою зеленого кольору. Цей колір допомагає покемону, що не рухається маскуватись у кронах дерев, де ворогам складніше його знайти. Саме тому метаподи найчастіше зустрічаються у лісах. Крім своєї нерухомості, метапод ще й не харчується, а енергію використовує ту, що накопичив будучи ще катерпі, покемоном-гусінню. Тобто це друга форма еволюції, що досить швидко, за три рівні (еволюціонує на рівні 10, попередня еволюція з катерпі на рівні 7), перетворюється на батерфрі, покемона-метелика. Під час еволюції надміцна оболонка, яка прирівнюється за міцністю до сталі, тріскається і звідти вилітає батерфрі, що супроводжується яскравим білим світлом. Тип метапода, однозначно,- покемон-комаха. Зріст покемона (довжина) приблизно 70-71 см, а вага десь 9,9-10 кг. Судячи з його типу, метаподу простіше буде перемагати рослинних та психічних покемонів, а програватиме він найчастіше літаючим, вогняним, бойовим та покемонам-привидам.

Атаки

• Удар - метапод підстрибує і вдаряє опонента;

• Затвердіння - метапод починає мерехтіти світлом і стає дуже твердим, що захищає його від атак супротивників;

• Постріл павутинкою - метапод використовує павутиння для зв'язування ворогів чи підйому себе на дерево, наприклад;

• Отруйне жало - метапод жалить супротивника;

• Оглушні спори - метапод використовує спори, що можуть оглушити супротивника;

• Скидання шкіри - це здібність, завдяки якій метапод скидає верхній шар шкіри з оболонки і цим самим регенерує чи лікується.

Див. також

 Бульбазавр - покемон №001
 Чармандер - покемон №004
 Сквіртл - покемон №007
 Пікачу - покемон №025
 К'юбон - покемон №104
 Запдос - покемон №145

Посилання 
 Метапод в офіційному покедексі

Покемони